Asele steht für:
 Åsele (Gemeinde), Gemeinde in der schwedischen Provinz Västerbottens län
 Åsele, schwedischer Ort in der Provinz Västerbottens län

ASELE steht für:
 Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, spanischer Verband

Abkürzung